Сен-Жерме́н-сюр-Муа́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 35 км на схід від Нанта, 60 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Сен-Жермен-сюр-Муан, Ле-Лонжрон, Монфокон-Монтіньє, Ла-Ренодьєр, Руссе, Сент-Андре-де-ла-Марш, Сен-Креспен-сюр-Муан, Сен-Макер-ан-Мож, Тійєр i Торфу було об'єднано в новий муніципалітет Севремуан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1057 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2818,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жермен-сюр-Муан на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Жермен-сюр-Муан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-сюр-Муан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара